Лохид — остров Канадского Арктического архипелага.
 Лохид, Питер (1928—2012) — канадский политик, премьер-министр Альберты.

См. также 
 Локхид